Mumbai, voorheen Bombay, de grootste stad van India en de hoofdstad van de staat Maharashtra
Bombay (staat) (Bombay State), een voormalige staat van India 
Bombay (provincie) (Bombay Province), een voormalige provincie van Brits-Indië 
Bombay Presidency, een voormalige presidentschap van de Britse Oost-Indische Compagnie
De Bombay, een streekje in de Nederlandse gemeente Westerkwartier
Bombay (waterschap), een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Groningen
Bombay (Nickerie), een plaats in Nickerie, Suriname
Bombay (Saramacca), een plaats in Saramacca, Suriname
Bombay (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
Bombay (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland
Bombay (kattenras), een kattenras
Bombay (film), een film uit 1995
Bombay (nummer), een nummer van Golden Earring
Bombay (band), een indierockband uit Nederland

Zie ook
 Bombay Beach, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Salaam Bombay!, een film uit 1998
 Bombay Boys, een film uit 1998
 Bombay Dreams, een musical
 Dr. Bombay, een eurodance-act
 Bombay Vikings, een Indiaas-Zweedse popgroep
 Bombay Company, een Amerikaans meubelbedrijf
 Bombay Dyeing, een textielbedrijf uit India
 Bombay Stock Exchange (BSE), de effectenbeurs van Bombay